South Harpeth ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 South Harpeth Creek, Fluss im Williamson County, Bundesstaat Tennessee  
 South Harpeth River, Fluss im Cheatham County, Bundesstaat Tennessee